Верин-Глычбаг ()/ Юхары-Кылычбаг () — село в Нагорном Карабахе. Согласно административно-территориальному делению непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, фактически контролирующей село, расположено в Аскеранском районе НКР, а согласно административно-территориальному делению Азербайджанской Республики — в Ходжалинском районе Азербайджана. Расположено на высоте .

Ссылки 
 Verin Qlicbag, Azerbaijan

Населённые пункты Нагорно-Карабахской Республики